Az E60 az alábbi dolgokat jelentheti:

 E60 (európai út),
 GE E60 amerikai mozdony,
 BMW E60